Polemiko Naftiko (grecki: Πολεμικό Ναυτικό, trl. Polemikó Nautikó, trb. Polemiko Naftiko; skrót ΠΝ) – grecka marynarka wojenna, część składowa greckich sił zbrojnych. Współczesna grecka marynarka wojenna wywodzi się z sił morskich wysp egejskich walczących w wojnie o niepodległość. W czasach królestwa (1832-1924 oraz 1935-1973) funkcjonowała pod nazwą Królewskiej Marynarki Wojennej (grecki: Βασιλικόν Ναυτικόν, trl. Vasilikón Nautikón, trb. Wasilikon Naftikon; skrót ΒΝ).

Wyporność okrętów greckiej marynarki wojennej wynosi około 150 000 ton.

Wyposażenie

Okręty

Śmigłowce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polemiko Naftiko

Marynarka Wojenna Grecji‎